Chuck Mitchell peut désigner :
 Chuck Mitchell (1927-1992), acteur américain ;
 Chuck Mitchell, chanteur folk, premier mari de Joni Mitchell.